Indianapolis 500 1955 (oryg. Indianapolis International Motor Sweepstakes) – 3. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1955, która odbyła się 30 maja 1955 po raz 6. na torze Indianapolis Motor Speedway.

39. Indianapolis 500, 6. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 5 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Przypisy 

1955 w Formule 1
1955
1955 w Stanach Zjednoczonych